Правительство Российской Федерации под председательством Евгения Максимовича Примакова (также известно, как Правительство Примакова—Маслюкова—Геращенко) — коалиционное правительство РФ, функционировавшее в период с 11 сентября 1998 года по 12 мая 1999 года. Образовано с целью преодоления острого экономического кризиса в стране и смягчения противостояния между действующим Президентом страны Борисом Ельциным и оппозиционной ему Государственной думой II созыва, наотрез отказывавшейся утверждать Председателем Правительства выдвинутую Ельциным кандидатуру Виктора Черномырдина.

Единственное (по состоянию на 2022 год) Правительство Российской Федерации, в котором была представлена КПРФ, имевшая 2 министерских портфеля. Член Центрального комитета компартии Юрий Маслюков занял пост первого вице-премьера, позиционировав решительные меры по стабилизации экономики.

Принятые кабинетом Примакова экстренные меры позволили остановить дальнейшее развитие экономического кризиса и начать восстановление российской экономики, заложив основу для будущего её роста в 2000-е годы. Однако растущая популярность премьера и опасения Ельцина относительно возможного политического союза Примакова с КПРФ привели к досрочному роспуску правительства. Исполняющим обязанности Председателя Правительства был назначен министр внутренних дел Сергей Степашин, которому Ельцин впоследствии поручит формирование нового кабинета.

Структура Правительства была утверждена 22 сентября 1998 года.

Список министерств, действовавших в 1998—1999 годах, см. в статье Структура федеральных органов исполнительной власти России (1994—2000).

Новые Министерства 
Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (образовано при упразднении Государственного антимонопольного комитета, Государственного комитета по поддержке и развитию малого предпринимательства, Федеральной службы по регулированию естественных монополий в области связи и Федеральной службы по регулированию естественных монополий на транспорте)
 Министерство национальной политики Российской Федерации (преобразовано из Министерства региональной и национальной политики Российской Федерации при его разделении)
 Министерство региональной политики Российской Федерации (образовано при разделении Министерства региональной и национальной политики Российской Федерации в результате его реорганизации с Государственным комитетом по вопросам развития Севера)
 Министерство Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств
 Министерство торговли Российской Федерации (образовано путём передачи части функций упраздняемого Министерства промышленности и торговли Российской Федерации)
 Функции Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству распределены между Государственным земельным комитетом и Государственным комитетом по строительной, архитектурной и жилищной политике
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (преобразовано из Государственной налоговой службы)

Члены Правительства 
Наименования должностей членов Правительства приводятся так, как они официально именовались.

Курсивом выделены должности членов предыдущего Кабинета министров, продолжавших исполнять свои обязанности в новом составе Правительства Российской Федерации.

Примечания

См. также 
 Комиссия Правительства Российской Федерации по оперативным вопросам

Ссылки 
 Правительство Примакова (сайт «Политика») 
 Правительство Примакова (сайт «Проект WMS»)

Примаков
1998 год в России
1999 год в России
Примаков